Департамент Лас-Колоньяс  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 6439 км². Население — 104946 человек. Плотность населения — 16,30 чел./км².

Административный центр — Эсперанса.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Сан-Кристобаль
 на востоке — с департаментами Сан-Хусто, Ла-Капиталь
 на юге — с департаментом Сан-Херонимо
 на юго-западе — с департаментом Сан-Мартин
 на западе — с департаментом Кастельянос

Административное деление 

Муниципалитеты
 Эсперанса()
 Сан Карлос Сентро ()
Коммуны
 Гумбольдт ()
 Грютли ()
 Ипатия ()
 Итусаинго ()
 Колония Кавур ()
 Колония Сан Хосе ()
 Кулулу ()
 Ла Пелада ()
 Лас Тунас ()
 Мария Луиса ()
 Матильде ()
 Нуэво Торино ()
 Пилар ()
 Прогресо ()
 Провиденсия ()

 Пухато Норте ()
 Ривадавия ()
 Са Перейра ()
 Сан Агустин ()
 Сан Карлос Норте ()
 Сан Карлос Сур ()
 Сан Мариано ()
 Сан Херонимо Дель Саусе ()
 Сан Херонимо Норте ()
 Санта Клара де Буэна Виста ()
 Санта Мария Сентро()
 Санта Мария Норте ()
 Санто Доминго ()
 Сармьенто ()
 Соутомайор ()
 Фелисия ()
 Франк ()
 Хасинто Араус ()
 Элиса ()
 Эмпальме Сан Карлос ()

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе